Línea 30 puede referirse a las siguientes líneas de autobuses:
 Línea 30 (Asunción), Paraguay.
 Línea 30 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 30 (EMT Madrid), España.
 Línea 30 (EMT Valencia), España.
 30RD (Concepción), Chile.
 30MB (Concepción), Chile.
 Línea 30 (Urbanos de Zaragoza), España.
 Línea 30, Maldonado, Uruguay.